Пря́нишников — русская фамилия; имеет женскую форму Прянишникова.

Известные носители 
 Прянишников, Александр Иванович (род. 1965) — русский  учёный в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.
 Прянишников, Борис Витальевич (1902—2002) — русский белоэмигрантский писатель, основатель и первый редактор журнала «Посев».
 Прянишников, Валентин Корнилович (1934—1995) — русский писатель, автор книг о сталинских репрессиях.
 Прянишников, Вячеслав Валерьевич (род. 1976) — киргизский футболист.
 Прянишников, Дмитрий Николаевич (1865—1948) — русский агрохимик, биохимик и физиолог растений.
  (1841—1909) — русский художник, живописец, пейзажист и автор батальных произведений.
 Прянишников, Иван Фёдорович (1752 — между 1812 и 1814) — действительный статский советник, многие годы служивший в Пермской губернии, отец О. И. и Ф. И. Прянишниковых. 
 Прянишников, Илларион Михайлович (1840—1894) — русский художник и педагог.
 Прянишников, Ипполит Петрович (1847—1921) — русский певец (баритон), режиссёр, педагог.
 
 Прянишников, Михаил Павлович (1910 — ?) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Суворовского райкома КПУ Одесской области.
 Прянишников, Олимпий Иванович (1789—1842) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Брат Ф. И. Прянишникова. 
 Прянишников, Сергей Викторович (род. 1957) — режиссёр и продюсер, владелец фирмы по производству порнографических фильмов «SP Company».
 Прянишников, Фёдор Иванович (1793—1867) — глава Почтового департамента Российской империи (1857—1863), реформатор почтовой службы, коллекционер, библиофил и меценат, создавший коллекцию «Пантеон русской живописи». Брат О. И. Прянишникова.

Топоним 
 Прянишников — исчезнувший хутор в Хасавюртовском районе Дагестана.

См. также 
 Улица Прянишникова